Le terme régime, issu du Latin  (diriger) , puis de  ( : action de diriger), peut être utilisé dans plusieurs sens :

Politique 
Le régime politique décrit le cadre et/ou la manière dont les pouvoirs publics ou collectifs sont établis et mis en œuvre :
 En référence à un modèle théorique :
 Le régime démocratique 
 Le régime parlementaire.
 Le régime d'assemblée.
 Le régime présidentiel ou régime semi-présidentiel
 Le régime directorial
 Le régime totalitaire.
 L'autoritarisme ou régime autoritaire.
 Le régime concordataire.
 Le régime féodal.
 En référence à un modèle historique : 
 L'Ancien Régime.
 Le régime de Vichy.
 Le régime soviétique.

Économie 
 Le régime économique est la variante ou l'incarnation concrète d'un système économique (considéré comme un référentiel abstrait)

Droit privé et droit public 
 Le régime matrimonial
 Le régime pénitentiaire
 Le régime des retraites en France ou au Canada ;
 Le régime de la sécurité sociale en France.

Sciences  
 En régime permanent (ou stationnaire) les différentes grandeurs physiques qui caractérisent le système qu'on étudie, sont constantes (c.-à-d. indépendantes du temps).
 En régime transitoire les différentes grandeurs physiques qui caractérisent le système qu'on étudie, varient au cours du temps.
 Le régime sinusoïdal décrit en Physique  l'état d'un système pour lequel la variation dans le temps des grandeurs le caractérisant est sinusoïdale.
 Le régime moteur en génie mécanique mesure la vitesse de rotation du vilebrequin, en tours par minute, dans les conditions normales de fonctionnement.
 Le régime alimentaire (cf Diététique) ou la pratique alimentaire culturelle chez l'Homme ou l'animal ;
 Le régime amaigrissant (cf Médecine)
 L'assemblage de fruits en botanique : régime de bananes ou de dattes.

Sciences humaines

Démographie 
 Le régime démographique primitif ou traditionnel désigne l'état initial de la transition démographique

Géographie 
 Le régime hydrologique désigne les variations d'une formation aquatique.
 Le régime des vents, régime de brise qualifie les déplacements d'air.
 Le régime des précipitations ou régime pluvio-nival définit les formes et modalités sous lesquelles l'eau atmosphérique se déverse sur la surface terrestre

Grammaire 
En grammaire, le mot régime peut désigner, en terminologie traditionnelle :
 Un cas grammatical indiquant une fonction syntaxique autre que le sujet : voir régime (cas).
 Un syntagme régi par un mot ou groupe de mots, spécialement un verbe ou une adposition : voir complément (grammaire).